Кра́сный Октя́брь:
 Красный Октябрь — поселок Пищулинского сельсовета Елецкого района Липецкой области
 Красный Октябрь — поселок Фёдоровского сельсовета Елецкого района Липецкой области
 Красный Октябрь — поселок Липецкого района Липецкой области